Emerton kan syfta på

Personer
Brett Emerton, australisk fotbollsspelare.
Ephraim Emerton, amerikansk historiker, författare och översättare.
James Henry Emerton, amerikansk araknolog.
Roy Emerton, brittisk skådespelare.